Alam Jaya (Timang Gajah), een plaats in Indonesië
Alam Jaya (Jati Uwung), idem